Аутостоперски водич кроз галаксију може да се односи на:

 Аутостоперски водич кроз галаксију (роман), роман Дагласа Адамса
 Аутостоперски водич кроз галаксију (радио-роман), британски радио-роман
 Аутостоперски водич кроз галаксију (филм), филм редитеља Гарта Џенингса из 2005. године.